Автобиография (от «автор» и «биография»; с греческого: «собственное жизнеописание») — последовательное описание событий собственной жизни.
 «Автобиография» («Воспоминания о развитии моего ума и характера») — автобиографическая книга Чарлза Дарвина.
 «Автобиография» — автобиографическая книга Агаты Кристи.
 «Автобиография» («Собственноручные заметки Карла Линнея о самом себе с примечаниями и дополнениями») — автобиографическая книга Карла Линнея.
 «Автобиография» («К свободе») — автобиографическая книга Джавахарлала Неру.
 «Автобиография Малкольма Икса» — автобиографическая книга Малкольма Икса.
 «Автобиография йога» — автобиографическая книга Парамаханса Йогананды.
 «Autobiography» («Автобиография») —  дебютный студийный альбом Эшли Симпсон.